Sokolovići se poate referi la:

 Sokolovići, Sokolac, un sat din comuna Sokolac, Republika Srpska, Bosnia și Herțegovina
 Sokolovići, Rudo, un sat din comuna Rudo, Republika Srpska, Bosnia și Herțegovina

Vezi și
 Sokolovo (dezambiguizare)
 Sokol (dezambiguizare)
 Soko (dezambiguizare)